bł. Alojzy Biraghi (1801–1879) – włoski ksiądz, założyciel marcelinek
 bł. Alojzy Caburlotto (1817–1897) – włoski ksiądz, założyciel Córek św. Józefa
 bł. Alojzy Maria Monti (1825–1900) – włoski zakonnik
 bł. Alojzy Maria Palazzolo (1827–1886) – włoski ksiądz, założyciel Braci Świętej Rodziny i Małych Sióstr Ubogich
 bł. Alojzy Tezza (1841–1923) – współzałożyciel Córek św. Kamila
 bł. Alojzy Talamoni (1848–1926) – włoski ksiądz, założyciel Sióstr św. Gerarda Miłosiernego
 bł. Alojzy Boccardo (1861–1936) – włoski ksiądz
 bł. Alojzy Variara (1875–1923) – włoski salezjanin, misjonarz, założyciel Córek Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, apostoł trędowatych
 bł. Alojzy Quattrocchi (1880–1951) – włoski świecki, jako pierwszy w historii wyniesiony na ołtarze wspólnie z małżonką
 bł. Alojzy Campos Górriz (1905–1936) – hiszpański świecki, męczennik
 bł. Alojzy Liguda (1898–1942) – polski werbista, męczennik
 bł. Alojzy Wiktor Stepinac (1898–1960) – arcybiskup Zagrzebia, kardynał
 bł. Alojzy Andricki (1914–1943) – serbołużycki ksiądz, męczennik
 bł. Alojzy Novarese (1914–1984) – włoski ksiądz, założyciel stowarzyszeń katolickich
 bł. Alojzy Bordino (1922–1977) – włoski pielęgniarz, członek Braci św. Józefa Benedykta Cottolengo
 bł. Alojzy Grozde (1923–1943) – słoweński członek Akcji Katolickiej, męczennik

Zobacz też: Święty Alojzy